Omni – amerykański magazyn
 Omni – polski zespół rocka elektronicznego
 Omni – album zespołu Angra
 Omni – w wierzeniach ruchu świętych w dniach ostatnich (mormonów) neficki historyk i skryba